Playok.com () е полска безплатна услуга за онлайн игри, достъпна за 37 езици.

Описание 
Предлага се на игрите работят в Java или WebSocket. Playok няма хазарта. За игри, които са достъпни на всички езици са: шахмат, шашки, дама, го, гомоку, ревърси. В българската версия са още табла, китайски шах, не се сърди човеч, 3-5-8, джин рум, донка, дурак, канаста, пики, генерал, домино, линии, ма-джонг. В другите верси има още наред с другото, барбу, башка, бинокел, бридж, литераки (скрабъл), макао, манкала, монопол, пан, скат, тишонц, америкснки шашки, турски шашки, шнапс 66, шоги, чекърс, юкер, ямб

На сайта въведе решения, чиято работа е да се предотврати нелоялна игра.

Опции за игра 
Операторът на маса може да контролира следните параметри:
 времето за игра: от 3 до 90 мин
 времето на добавяне
 минимален ранг на противник
 списък на присъстващите на масата
 не-движение на заден ход
 тип маса: публичен, защитен или частен

Рейтинг 
Всеки играч се класира в стаята е присвоено рейтинг. В началото тя е временна и е 1200 точки. В зависимост от класирането на участниците се задават цветове:
 до 1200 точки – син
 1200 – 1499 – зелен
 1500 – 1799 – зълт
 1800 – 2099 – портокал
 над 2099 – червен

Международни версии

Източници

Външни препратки 
 Kurnik.pl в Alexa
  Opinie o Kurnik.pl 

Сайтове в Полша
Основани в Полша през 2001 година